Моултон ():
 Моултон, Артур (1873—1962) — общественный деятель США и международного движения за мир.
 Моултон, Сет (род. 1978) — американский политик.
 Моултон — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.